Het ATP-tennistoernooi van Auckland (officieel Benson and Hedges Open) van 1994 vond plaats van 10 tot en met 16 januari 1994 in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het ASB Tennis Centre.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

ATP-toernooi van Auckland
Auckland